Уч-Терек (гора) — три) — гора в Криму, одна з вершин Демерджі-яйли.
 Уч-Алан — урочище в Криму.
 Уч-Кая — скеля в Криму.
 Уч-Кош — ущелина в Криму.
 Уч-Таш — джерело в Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.